Sydals, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland meridionale, il comune aveva una popolazione di 6.527 abitanti (2005) e una superficie di 95 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg e Sundeved per dare luogo al riformato comune di Sønderborg compreso nella regione dello Syddanmark.

Comuni della Danimarca soppressi
Sønderborg